Anderl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Anderl (1909–1988), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Carl Anderl (1873–nach 1943), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Zauberkünstler 
 Christian Anderl (* 1975), österreichischer Radiomoderator
 Günter Anderl (* 1947), österreichischer Eiskunstläufer
 Herbert Anderl (* 1951), österreichischer Beamter
 Michael Anderl (* 1980), deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Michl Anderl (* 1915), deutscher Berufssoldat, Bergführer und Extremkletterer
 Reiner Anderl (* 1955), deutscher Maschinenbauingenieur
 Renate Anderl (* 1962), österreichische Politikerin (SPÖ) und Gewerkschaftsfunktionärin
 Rudolf Anderl (1904–1971), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Sibylle Anderl (* 1981), deutsche Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin

Siehe auch:
 Anderle